Els miàcids (Miacidae) són una família de mamífers del Paleocè i l'Eocè. Són considerats els membres basals de l'ordre actual Carnivora.